«Ён Паль» () — южнокорейский телесериал 2015 года, в главных ролях , Ким Тэ Хи,  и . Выход в эфир с 5 августа по 1 октября 2015 года, на канале SBS.

В ролях 
  — Ким Тэ Хён
 Ким Тэ Хи — Хан Ё Чжин
  — Ли Чхэ Ён
  — Хан Ду Джун

Рейтинги

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 
 Ён Паль на Hancinema
 

Телесериалы Республики Корея 2015 года
Драматические телесериалы Республики Корея
Мелодраматические телесериалы Республики Корея
Медицинские телесериалы Республики Корея
Экшен-телесериалы
Программы телеканала Seoul Broadcasting System
Телесериалы на корейском языке